Jesenice es el nombre de varios lugares:

Eslovenia
 Jesenice (Eslovenia), una localidad y municipio del noroeste de Eslovenia.
 Jesenice (Brežice), un núcleo de población incluido en el municipio de Brežice, en el suroeste de Eslovenia, cerca de la frontera con Croacia.

Croacia
 Jesenice (Croacia), es un nombre colectivo para las poblaciones de Krilo, Orij y Suhi Potok, en la ribera del Omiš.

República Checa
 Jesenice u Prahy, una localidad en el distrito de Praga Oeste.
 Jesenice (Rakovník), un pueblo en el distrito de Rakovník. 
 Jesenice (Příbram), un pueblo en el distrito de Příbram.

Estos topónimos se refieren a uno de los dos significados que la palabra "jesen" tiene en las lenguas eslavas meridionales: "fresno" y "otoño".